Trois batailles du front de l'Est lors de la Seconde Guerre mondiale autour de la ville de Rostov-sur-le-Don sur la mer d'Azov dans le sud de la Russie sont connues sous le nom de bataille de Rostov :
 La bataille de Rostov en 1941, la capture de la ville par la  et sa reconquête par la  soviétique
 La bataille de Rostov en 1942, la prise de la ville par la  allemande
 La bataille de Rostov en 1943, la reconquête définitive de la ville par les Soviétiques